

Polska 
 Panowice – wieś w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Trzciel.
 Panowice – przystanek kolejowy a dawniej stacja na linii kolejowej nr 367 Zbąszynek – Gorzów Wielkopolski.
 Panowice – pod koniec XIX w. wieś w guberni kaliskiej, w powiecie tureckim, w gminie Bartochów

Ukraina 
 Panowice – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie podhajeckim